Ljuboschiz ist der Familienname folgender Personen:

Anna Saulowna Ljuboschiz (1887–1975), russische Cellistin
Pjotr Saulowitsch Ljuboschiz (1891–1971), russischer Pianist und Klavierpädagoge, siehe Pierre Luboshutz